David Price Racing, een team in de GP2 Series
Dewan Perwakilan Rakyat, de Indonesische "Tweede Kamer"
Dynamic Physical Rendering, het genereren van dynamische objecten
Volksrepubliek Donetsk (Donetsk People's Republic)